

Кісвілл — місто, штат Джорджія
 Кісвілл — місто, штат Вірджинія